Кужурлуг Хову — название населённых пунктов:

Россия 
 Кужурлуг Хову — местечко в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва.
 Кужурлуг Хову — местечко в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва.